Kraze ist der Familienname folgender Personen:
 Friederike Henriette Kraze (1870–1936), deutsche Schriftstellerin
 Hanna-Heide Kraze (1920–2008), deutsche Schriftstellerin
 Heinrich Kraze (1844–1917), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Jasmin Kraze (* 2009), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin 

Kraze steht zudem für:
 Kraze Burgers, südkoreanisches Unternehmen

Siehe auch:
 Kraz
 Kratze
 Krätze
 Craze